Ларса — город и государство в южной части Древней Месопотамии, современный Телль-эс-Сенкере (Ирак). Ларса располагалась на Евфрате, в месте его слияния с притоком Итурунгаль.

Политическое значение 
Входила в состав одного из крупнейших шумерских номов (территориальных объединений) — Урука, и была центром почитания солнечного бога Уту. Расположенная в стратегически важном месте, Ларса приобрела самостоятельное политическое значение в начале 2-го тысячелетия до н. э. — после падения III династии Ура — и включилась в борьбу за гегемонию в регионе. Границы области, контролируемой Ларсой, доходили до Ниппура.

История 
В последней трети XXI века до н. э. в Месопотамию вторглись западносемитские пастушечьи племена амореев. Некий Напланум, бывший одним из вождей, сумел захватить маленький шумерский город Ларсу (до этого времени не обладавший каким-либо существенным влиянием в Месопотамии) и провозгласил себя здесь царём.

В начале XIX века до н. э. Ларса и её основной соперник Исин пережили нашествие кочевых западносемитских племён амореев. При аморейской династии Ларса пережила кратковременный период политического и экономического расцвета: жрецы Ниппура — крупнейшего шумерского культурного центра — даже составили литургический гимн в честь её правителя Нур-Адада (1865—1850 до н. э.) — честь, которой до того удостаивались только цари Ура и Исина. В Ларсе был построен кирпичный царский дворец и была существенно улучшена ирригационная система. Одновременно с этим Ларса вела успешные войны с Вавилоном, овладела Ниппуром и пыталась распространить своё влияние в районах, расположенных вдоль берегов Тигра.

Однако, как можно заключить по дошедшим до нас источникам, первые цари Ларсы в большой своей части не имели большого влияния за пределами своего города и возможно даже признавали над собой власть царей Исина.

Возвышение 
Возвышение Ларсы начинается около 1932 года до н. э., когда на престоле утвердился царь Гунгунум. Около 1924 года до н. э. он принял титул «царя Шумера и Аккада». Власть его распространилась на города Лагаш и Ур.

При сыне Гунгунума Абисарихи амореи сумели в 1898 году до н. э. нанести серьёзное поражение царю Исина, Ур-Нинурте. Но период гегемонии Ларсы в Междуречье после этого продолжался совсем недолго — около 50 лет.

Уже при царе Нур-Ададе её цари потеряли контроль над городом Уруком, где начала править собственная династия. При преемниках Нур-Адада аморейцы также утратили город Ниппур — священный город Шумера, обладание которым давало формальный повод именоваться «царём страны». Один из последних потомков Нур-Адада, Цили-Адад был свергнут через несколько месяцев после своего воцарения. Власть в Ларсе была захвачена одним из вождей аморейского племени ямутбала — неким Кудурмабугом, который, однако не принял царского титула и продолжал жить вне городских стен.

Около 1826 года до н. э. царь Кудурмабуг смог отвоевать от Иссина священный город Ниппур. Вскоре после этого он провозгласил новым царём Ларсы своего сына — малолетнего Варад-Сина. Однако тот внезапно умер, и Кудурмабуг посадил на трон другого своего сына — Рим-Сина, при котором Ларса пережила свой последний период возвышения.

Упадок 
В 1830-х годах до н. э. начинается упадок Ларсы, связанный с усилением Вавилонского царства и активизацией войн с соседними городами-государствами. В 1794—1792 годах до н. э. Рим-Син I завоевал Исинское царство. В правление Рим-Сина (1822—1763 до н. э.) Ларса вновь вступает в пору подъёма и превращается в крупнейшее государство Нижней Месопотамии. На севере этого региона в тот период осталось только независимое царство Вавилона, чья площадь была почти в пять раз меньше Ларсы. Рим-Син заключил с Вавилоном союз около 1800 года до н. э. и поддерживал тесные отношения с Хаммурапи, взошедшим на вавилонский престол после падения Исина. Однако через 6 лет Хаммурапи решился выступить против Ларсы. После серии проведённых им успешных военных походов Ларса была покорена к 1763—1762 годам до н. э. Больше Ларса как независимое государство не возрождалась.

Литература

См. также 
 Период Исина и Ларсы
 Цари Ларсы
 История Древней Месопотамии

Города Древней Месопотамии
Исчезнувшие города Ближнего Востока
Археологические объекты в Ираке
Шумер
Аморейские города и государства